Cascia – comune italiano dell'Umbria
 Cascia di Reggello – frazione del comune di Reggello, in Toscana
 Aroldo Cascia – politico italiano